Chrysothemis (griechisch ) ist 

der Name von:
 Chrysothemis (Bildhauer), griechischer Erzgießer um 500 v. Chr.

in der griechischen Mythologie:
 Chrysothemis (Tochter des Agamemnon)
 Chrysothemis (Tochter des Danaos), eine Danaide
 Chrysothemis (Gattin des Staphylos)
 Chrysothemis (Mutter der Parthenos)
 Chrysothemis (Hesperide)
 Chrysothemis (Sohn des Karmanor), apollinischer Sänger

Außerdem:
 Chrysothemis (Gattung), eine Gattung der Gesneriengewächse
 (637) Chrysothemis, einen Asteroiden